Çeliku ist der Familienname folgender Personen:

 Florent Çeliku (1968–2014), albanischer Diplomat; Persönlichkeit des Islams
 Hajredin Çeliku (* 1927), albanischer kommunistischer Politiker
 Rexhep Çeliku (1954–2018), albanischer Choreograf und Tänzer